Denne liste over fredede fortidsminder i Gribskov Kommune viser alle fredede fortidsminder i Gribskov Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

 

 

|}

Se også 
 Se også Fredede fortidsminder på Danmarks søterritorium for fortidsminder i vandet ud for kommunens kyst.
 Fredede bygninger i Gribskov Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Gribskov Kommune
Gribskov Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments